Howl (deutsch: Das Geheul) bezeichnet:

 Howl, Gedicht des US-amerikanischen Schriftstellers Allen Ginsberg
 Howl – Das Geheul, Spielfilm von Rob Epstein und Jeffrey Friedman (2010)
 Howl (2015), britischer Horrorfilm von Paul Hyett
 Howl (Album), Musikalbum der Band Black Rebel Motorcycle Club (2005)
 Howl (Band), eine US-amerikanische Stoner-Metal- und Sludge-Band

Howl ist der Künstlername von:

 Chlöe Howl (Chlöe Louise Howells; * 1995), britische Popsängerin
 Thirstin Howl III (eigentlich Victor DeJesus), US-amerikanischer Rapper

Zur literarischen Figur Howl siehe:

 Howl-Saga; dazu:
 Das wandelnde Schloss (Howl's Moving Castle), Anime-Film des Studios Ghibli aus dem Jahr 2004